(Koningin) Julianabrug kan verwijzen naar:
 Koningin Julianabrug (Alphen aan den Rijn)
 Koningin Julianabrug (Curaçao), brug over de Sint Annabaai
 Julianabrug (Geldermalsen), brug over de Linge
 Julianabrug (Groningen), brug over het Noord-Willemskanaal
 Julianabrug (Helmond), brug over de Zuid-Willemsvaart
 Julianabrug (Katwijk), brug over het Uitwateringskanaal
 Julianabrug (Minstroom), brug in de stad Utrecht over de Minstroom
 Julianabrug (Rotterdam), brug in het Kralingse Bos
 Julianabrug (Vaartsche Rijn), voormalige brug in de stad Utrecht over de Vaartsche Rijn
 Julianabrug (Vianen), zie Grote sluis Vianen
 Julianabrug (Zaanstad), brug over de Zaan bij Zaandijk